Чогозеро — лимноним:

 Чогозеро — озеро в Пряжинском районе Карелии.
 Чогозеро — озеро в Лоухском районе Карелии.
 Чогозеро — озеро в Подпорожском районе Ленинградской области.

Примечания